Kobledt ist der Name folgender Orte:

 Kobledt (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kobledt (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich